Gudō – nome proprio di persona giapponese maschile

Geografia

Italia 
 Gudo Gambaredo – ex comune ora frazione di Buccinasco, comune nella provincia di Milano (Lombardia)
 Gudo Visconti – comune nella provincia di Milano (Lombardia)

Svizzera 
 Gudo – ex comune ora frazione di Bellinzona, comune nel distretto di Bellinzona (Canton Ticino)